Списък на държавните глави на България може да се отнася за:

 Български владетели, списък на държавните глави на България преди 1946 година
 Списък на държавните глави на България от 1946 до днес